А́рсен () — армянское личное мужское имя. Согласно одной версии возводится к армянскому слову «арсин» (аист), согласно другой значение имени переводится как «Благородный воин». Ударение в имени, как и в большинстве других армянских христианизированных имён, падает на первый слог.

Армянский историк Егише  V века, описывая сражение армян с персами, отмечает "праведного Арсена", князя из рода Инцианци, погибшего в один день с главнокомандующим Варданом Мамиконяном.
Один из наиболее значимых армянских поэтов XII века Нерсес Шнорали (1100—1173 годы) в своём шаракане, посвящённом павшим в Аварайрской битве воинам (451 год), говоря о князе Арсене, сравнивает того с непорочным существом, приносимым в очистительную жертву. Арсен в шаракане называется украшенным праведностью.

Имя Арсен является образующим словом армянской фамилии Арсенян

Примечания 

Армянские мужские имена